Garrote vil - que se executa o estrangulamento sem suspensão do corpo do supliciado, que é mantido preso a um assento.
 Cernelha - região proeminente nos grandes quadrúpedes onde se unem as espáduas em forma de cruz
 Garrote (torniquete) ou laço para barrar a hemorragia, num membro que sofreu uma lesão
 Touro jovem.
 Ordem da Jarreteira - também chamada de Ordem da Garrotea

Desambiguação